Рід налічує 4 види риб родини цихлові.

Види 

 Taeniolethrinops cyrtonotus (Trewavas 1931)
 Taeniolethrinops furcicauda (Trewavas 1931)
 Taeniolethrinops laticeps (Trewavas 1931)
 Taeniolethrinops praeorbitalis (Regan 1922)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae